Свергун — имя собственное; распространено в виде фамилий.* Свергун, Алина (род. 1990) — защитница ЖФК «Астаны».
 Свергун, Дмитрий Иванович — профессор, доктор наук, руководитель группы Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гамбурге.
 Свергун, Игорь Николаевич (1966—2013) — советский и украинский альпинист, мастер спорта СССР по альпинизму.